Reforma administrativă din 2019, prevede reorganizarea administrativă a Algeriei 58 de provincii (vilaiete, denumite local wilaya). Această reformă actualizează legea 84-09 din data de 4 februarie 1984, cu privire la organizarea administrativă a statului algerian, ce prevedea divizarea acestuia într-un număr de 48 de vilaiete (wilaya). 
__NoTOC__

Organizarea administrativă din 2019  statului algerian
Tabelul de mai jos prezintă situația actuală (2019) a organizării administrative a Algeriei. Pe data de 26 noiembrie 2019 Consiliul de Miniștri promulgă o lege prin care un număr de 10 vilaiete noi sunt înființate, în principal prin divizarea unităților administrative cu o suprafață mare din sudul țării.

Lista celor 15 departamente, mai târziu vilaiete (wilaya) valabile între 1962-1974
După obținerea independenței în anul 1962, statul algerian decide să păstreze pentru o perioadă vechiul sistemul de organizare administrativ din perioada colonială. Atunci, Algeria era divizată într-un număr de 15 departamente, organizate pe sistem francez. În anul 1968 se ia decizia ca denumirea unităților administrative algeriene de gradul I să fie schimbată din departamente în vilaiete (wilaya).

Lista celor 31 de vilaiete (wilaya) din perioada 1974-1983

Prima organizare administrativă a statului algerian după căpătarea independenței are loc în anul 1974. Prin ordonanța 74-69 datată 9 iulie 1974, numărul vilaietelor din Algeria crește de la 15 la 31.

Lista celor 48 de vilaiete (wilaya)  existente în perioada 1984 -2019 
Legea 84-09 din 4 februarie 1984, fixează o nouă diviziune a Algeriei în 48 de unități administrative.

Note

Liste Algeria